Caracanthus är ett släkte av fiskar. Caracanthus ingår i familjen Caracanthidae.

Caracanthus är enda släktet i familjen Caracanthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Caracanthus